

Toponyme

Communes 
Ronco all'Adige, commune italienne dans la province de Vérone
Ronco Biellese, commune italienne dans la province de Biella
Ronco Briantino, commune italienne dans la province de Milan
Ronco Canavese, commune italienne dans la province de Turin
Ronco Scrivia, commune italienne dans la province de Gênes
Ronco sopra Ascona, commune suisse du canton du Tessin

Fleuve 
Ronco, nom que prend le fleuve Bidente à partir de Galeata.

Autre 
Ronco, un label de disque indépendant

Homonymie de toponyme